Homesick, de l'anglais pour « le mal du pays » ou « nostalgique », peut faire référence à :

Musique 
 Homesick, album de A Day to Remember sorti en 2009 ;
 , single de The Vines sorti en 2003, de l'album Highly Evolved ;
 Homesick, single de Dua Lipa sorti en 2017, de l'album Dua Lipa.